Das Canberra Women’s Classic 2003 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Canberra. Es war als Turnier der Tier-V-Kategorie Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 3. bis 11. Januar 2003 statt.

Im Einzel gewann Meghann Shaughnessy gegen Francesca Schiavone mit 6:1 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Tathiana Garbin / Émilie Loit mit 6:3, 3:6 und 6:4 gegen Dája Bedáňová / Dinara Safina.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Canberra Women’s Classic 2003 fand vom 3. bis 5. Januar 2003 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Canberra